

Gastronomia 
 Pont-l'Évêque – formaggio francese di latte vaccino

Geografia

Belgio 
 Pont – frazione di Malmedy, comune nella provincia di Liegi (Vallonia)
 Pont-à-Celles – comune nella provincia dell'Hainaut (Vallonia)
 Pont-de-Loup – ex comune ora frazione di Aiseau-Presles, comune nella provincia dell'Hainaut (Vallonia)
 Pont d'Oye – frazione di Habay, comune nella provincia del Lussemburgo (Vallonia)

Canada 
 Pont-à-Buot – località nella contea di Westmorland (Nuovo Brunswick)
 Pont-Lafrance – località nella contea di Gloucester (Nuovo Brunswick)
 Pont-Landry – località nella contea di Gloucester (Nuovo Brunswick)
 Pont-Rouge – città nella regione della Capitale-Nationale (Québec)

Francia

Comuni 
 Pont – comune nel dipartimento della Côte-d'Or (Borgogna-Franca Contea)
 Pont-à-Marcq – comune nel dipartimento del Nord (Hauts-de-France)
 Pont-à-Mousson – comune nel dipartimento della Meurthe e Mosella (Grand Est)
 Pont-Arcy – comune nel dipartimento dell'Aisne (Hauts-de-France)
 Pont-Audemer – comune nel dipartimento dell'Eure (Normandia)
 Pont-Authou – comune nel dipartimento dell'Eure (Normandia)
 Pont-Aven – comune nel dipartimento del Finistère (Bretagna)
 Pont-à-Vendin – comune nel dipartimento del Passo di Calais (Hauts-de-France)
 Pont-Bellanger – comune nel dipartimento del Calvados (Normandia)
 Pont-Croix – comune nel dipartimento del Finistère (Bretagna)
 Pont-d'Ain – comune nel dipartimento dell'Ain (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Pont-de-Barret – comune nel dipartimento della Drôme (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Pont-de-Buis-lès-Quimerch o Pont-de-Buis-lès-Quimerc'h – comune nel dipartimento del Finistère (Bretagna)
 Pont-de-Chéruy – comune nel dipartimento dell'Isère (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Pont-de-Labeaume – comune nel dipartimento dell'Ardèche (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Pont-de-l'Arche – comune nel dipartimento dell'Eure (Normandia)
 Pont-de-Larn o Pont-de-l'Arn – comune nel dipartimento del Tarn (Occitania)
 Pont-de-l'Isère – comune nel dipartimento della Drôme (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Pont-de-Metz – comune nel dipartimento della Somme (Hauts-de-France)
 Pont-de-Montvert-Sud-Mont-Lozère – comune nel dipartimento della Lozère (Occitania)
 Pont-de-Poitte – comune nel dipartimento del Giura (Borgogna-Franca Contea)
 Pont-de-Roide-Vermondans, già Pont-de-Roide – comune nel dipartimento del Doubs (Borgogna-Franca Contea)
 Pont-de-Ruan – comune nel dipartimento dell'Indre e Loira (Centro-Valle della Loira)
 Pont-de-Salars – comune nel dipartimento dell'Aveyron (Occitania)
 Pont-de-Vaux – comune nel dipartimento dell'Ain (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Pont-de-Veyle – comune nel dipartimento dell'Ain (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Pont-d'Héry – comune nel dipartimento del Giura (Borgogna-Franca Contea)
 Pont-d'Ouilly – comune nel dipartimento del Calvados (Normandia)
 Pont-du-Bois – comune nel dipartimento dell'Alta Saona (Borgogna-Franca Contea)
 Pont-du-Casse – comune nel dipartimento del Lot e Garonna (Nuova Aquitania)
 Pont-du-Château – comune nel dipartimento del Puy-de-Dôme (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Pont-du-Navoy – comune nel dipartimento del Giura (Borgogna-Franca Contea)
 Pont-en-Royans – comune nel dipartimento dell'Isère (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Pont-et-Massène – comune nel dipartimento della Côte-d'Or (Borgogna-Franca Contea)
 Pont-Évêque – comune nel dipartimento dell'Isère (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Pont-Farcy – comune nel dipartimento del Calvados (Normandia)
 Pont-Hébert – comune nel dipartimento della Manica (Normandia)
 Pont-l'Abbé – comune nel dipartimento del Finistère (Bretagna)
 Pont-l'Abbé-d'Arnoult – comune nel dipartimento della Charente Marittima (Nuova Aquitania)
 Pont-la-Ville – comune nel dipartimento dell'Alta Marna (Grand Est)
 Pont-lès-Bonfays – comune nel dipartimento dei Vosgi (Grand Est)
 Pont-les-Moulins – comune nel dipartimento del Doubs (Borgogna-Franca Contea)
 Pont-l'Évêque – comune nel dipartimento dell'Oise (Hauts-de-France)
 Pont-l'Évêque – comune nel dipartimento del Calvados (Normandia)
 Pont-Melvez – comune nel dipartimento della Côtes-d'Armor (Bretagna)
 Pont-Noyelles – comune nel dipartimento della Somme (Hauts-de-France)
 Pontoise – comune nel dipartimento della Val-d'Oise (Île-de-France)
 Pont-Péan – comune nel dipartimento dell'Ille-et-Vilaine (Bretagna)
 Pont-Remy – comune nel dipartimento della Somme (Hauts-de-France)
 Pont-Salomon – comune nel dipartimento dell'Alta Loira (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Pont-Sainte-Marie – comune nel dipartimento dell'Aube (Grand Est)
 Pont-Sainte-Maxence – comune nel dipartimento dell'Oise (Hauts-de-France)
 Pont-Saint-Esprit – comune nel dipartimento del Gard (Occitania)
 Pont-Saint-Mard – comune nel dipartimento dell'Aisne (Hauts-de-France)
 Pont-Saint-Martin – comune nel dipartimento della Loira Atlantica (Paesi della Loira)
 Pont-Saint-Pierre – comune nel dipartimento dell'Eure (Normandia)
 Pont-Saint-Vincent – comune nel dipartimento della Meurthe e Mosella (Grand Est)
 Pont-Scorff – comune nel dipartimento del Morbihan (Bretagna)
 Pont-sur-l'Ognon – comune nel dipartimento dell'Alta Saona (Borgogna-Franca Contea)
 Pont-sur-Madon – comune nel dipartimento dei Vosgi (Grand Est)
 Pont-sur-Meuse – comune nel dipartimento della Mosa (Grand Est)
 Pont-sur-Sambre – comune nel dipartimento del Nord (Hauts-de-France)
 Pont-sur-Seine – comune nel dipartimento dell'Aube (Grand Est)
 Pont-sur-Vanne – comune nel dipartimento della Yonne (Borgogna-Franca Contea)
 Pont-sur-Yonne – comune nel dipartimento della Yonne (Borgogna-Franca Contea)

Ex comuni, frazioni e quartieri 
 Pont – ex comune ora frazione di Vendeuvre, comune nel dipartimento del Calvados (Normandia)
 Pont-à-Chaussy – ex comune ora frazione di Courcelles-Chaussy, comune nel dipartimento della Mosella (Grand Est)
 Pont-Amboizé – ex comune ora frazione di Luzé, comune nel dipartimento dell'Indre e Loira (Centro-Valle della Loira)
 Pont-de-Crau – frazione di Arles, comune nel dipartimento delle Bocche del Rodano (Provenza-Alpi-Costa Azzurra)
 Pont-de-Flandre – quartiere nel XIX arrondissement di Parigi (Île-de-France)
 Pont-de-Vivaux – quartiere nel X arrondissement di Marsiglia (Provenza-Alpi-Costa Azzurra)
 Pont-Flambart – ex comune ora frazione di Lengronne, comune nel dipartimento della Manica (Normandia)
 Pont-Réan – frazione di Bruz e di Guichen, comuni nel dipartimento dell'Ille-et-Vilaine (Bretagna)
 Pont-Trambouze – ex comune ora frazione di Cours, comune nel dipartimento del Rodano (Alvernia-Rodano-Alpi)

Italia 
 Pont Canavese – comune nella città metropolitana di Torino (Piemonte)
 Pont-Saint-Martin – comune (Valle d'Aosta)

Spagna 
 Pont de Molins – comune nella provincia di Girona (Catalogna)

Svizzera 
 Pont – ex comune ora frazione di Le Flon, comune nel distretto della Veveyse (Canton Friburgo)
 Pont-Céard – frazione del comune di Versoix (Canton Ginevra)
 Pont-en-Ogoz – comune nel distretto della Gruyère (Canton Friburgo)
 Pont-la-Ville – comune nel distretto della Gruyère (Canton Friburgo)

Persone 
 Adamo del Petit-Pont (...-1181) – vescovo e filosofo inglese
 Francisco Marcó del Pont (1770-1819) – militare spagnolo
 Tibert Pont (1984) – calciatore svizzero

Pagine correlate 
 Dal Pont – pagina di disambiguazione
 El Pont – pagina di disambiguazione
 Le Pont – pagina di disambiguazione
 Pont-la-Ville – pagina di disambiguazione
 Pont-l'Évêque – pagina di disambiguazione
 Ponts – pagina di disambiguazione
 Pont-Saint-Martin – pagina di disambiguazione
 Vieux-Pont – pagina di disambiguazione